СПТУ:
 Сельское, сельскохозяйственное, среднее профессионально-техническое училище
 Ошибочная аббревиатура от Санкт-Петербургский государственный технический университет, ныне Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбГПУ)